der Grausame ist Epitheton folgender Personen:
 Heinrich der Grausame von Österreich (1208–1227/28), (Erb-)Herzog von Österreich 

Siehe auch:
 Grausamkeit